

Personen 
 Anna van Denemarken (1574-1619), echtgenote van koning Jacobus I van Engeland 
 Anna van Groot-Brittannië (1665-1714) van 1702 tot 1707 koningin van Engeland en Schotland en daarna tot 1714 van Groot-Brittannië

Geografie 
 Queen Anne (Maryland), plaats in de Amerikaanse staat Maryland
 Queen Anne (Seattle), plaats in de Amerikaanse staat Seattle
 Queen Anne's County, county in de Amerikaanse staat Maryland

Overig 
 Queen Anne (scheepswrak), scheepswrak uit de 18e eeuw, gevonden in de Noordoostpolder